Prinz Gustav von Dänemark, vollständiger Name Christian Friedrich Wilhelm Waldemar Gustav von Dänemark (* 4. März 1887 auf Schloss Charlottenlund, Kopenhagen; † 5. Oktober 1944 auf Schloss Egelund) war ein Mitglied des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, einer Nebenlinie des Hauses Oldenburg.

Leben 
Gustav war der vierte Sohn des dänischen Königs Friedrich VIII. (1843–1912) und seiner Frau Prinzessin Louise Josephine Eugenie (1851–1926), einziges Kind von König Karl XV. von Schweden-Norwegen und Prinzessin Luise von Oranien-Nassau.

Im Jahr 1915 wurde er Kapitän À la suite. 

Prinz Gustav blieb zeitlebens unverheiratet und hatte keine Kinder. Als Prinz von Dänemark wurde er am traditionellen Begräbnisort der königlichen Familie im Dom zu Roskilde bestattet.

Vorfahren

Literatur 
 

Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Dänemark)
Träger des Elefanten-Ordens
Däne
Geboren 1887
Gestorben 1944
Mann
Friedrich VIII. (Dänemark)